Stoneman ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Stoneman (1866–1943), US-amerikanische Botanikerin und Hochschullehrerin
 Dean Stoneman (* 1990), britischer Rennfahrer
 Ernest Stoneman (1893–1968), US-amerikanischer Countrymusiker
 George Stoneman (1822–1894), US-amerikanischer Gouverneur
 Marjory Stoneman Douglas (1890–1912), US-amerikanische Umweltschützerin und Schriftstellerin
 Mark R. Stoneman, Autor
 Richard Stoneman (* 1951), britischer Altertumswissenschaftler
 Rod Stoneman, Produzent

Stoneman ist der Name von:

 Stoneman, Schweizer Metalband
 Stoneman by Roland Stauder, Name mehrerer Mountainbikerouten in den Alpen und in zwei europäischen Mittelgebirgen